Panda steht für:
 Großer Panda (Ailuropoda melanoleuca), eine Säugetierart aus der Familie der Bären
 Kleiner Panda (Ailurus fulgens), eine Säugetierart, auch Katzenbär genannt
 Panda (Gattung), eine Gattung aus der Pflanzenfamilie Pandaceae
 Panda (Distrikt), Distrikt von Mosambik
 Panda (deutsche Band), deutsche Rockband
 Panda (mexikanische Band), mexikanische Rockband
 Panda (Münze), chinesische Anlagemünze
 Panda Security, spanischer Sicherheitssoftwareentwickler
 Panda (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Desiigner
 Google Panda, ein Update (2011) der Suchmaschine Google

Fahrzeuge:
 Fiat Panda, ein Kleinstwagen von Fiat
 Seat Panda, ein Kleinstwagen von Seat
 Geely Panda, chinesischer Vertriebsname des Kleinstwagens tobe M'car
 Panda (US-amerikanische Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Panda Comércio de Fibra de Vidro, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Mod Car Panda, ein Kleinbus von Modern Company for Cars Manufacturing & Frames aus Ägypten

Panda ist der Familienname folgender Personen:
 Brahmananda Panda (1949–2010), indischer Politiker und Rechtsanwalt
 Nrusingha Charan Panda († 2015), indischer Wissenschaftler und Schriftsteller

PANDA ist das Akronym für:
 Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment

Siehe auch:
 Panda3D, eine freie Spiel-Engine
 Panta
 Banda

Abkürzung